Игорь Свешников: Свешников, Игорь Александрович (1935—1985) — советский футболист, тренер.
 Свешников, Игорь Кириллович (1915—1995) — украинский археолог, доктор исторических наук.